Hans Riechert ist der Name folgender Personen:

* Hans Riechert (Architekt) (1903–1961) deutscher Architekt
 Hans Riechert (Münzmeister) (vor 1547–nach 1569), deutscher Münzmeister

Siehe auch
 Hans Rieckert
 Hans Richert